Čelešnik je lahko:

 Čelešnik, pripomoček za osvetljevanje prostorov 
 Čelešnik, priimek več znanih ljudi
Čelešnik, zapeček
Čelešnik, palice za sušenje pri kmečki peči